Lumbriconereis versicolor är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1870. Lumbriconereis versicolor ingår i släktet Lumbriconereis och familjen Lumbrineridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
versicolor